Marcel Hendrickx (acteur) (1920–1981), een Belgisch acteur
Marcel Hendrickx (wielrenner) (1925–2008), een Belgisch wielrenner
Marcel Hendrickx (politicus) (1935–2020), een Belgisch politicus